Ogden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Ogden (Arkansas)
 Ogden (Illinois)
 Ogden (Iowa)
 Ogden (Kansas)
 Ogden (North Carolina)
 North Ogden
 Ogden (Utah)
 South Ogden